Philocelis är ett släkte av plattmaskar. Philocelis ingår i familjen Otocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Philocelis